O Torneio de Candidatos de 1986 foi a última etapa do ciclo de 1985-1987 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez. O torneio foi disputado em duas etapas, a primeira foi realizada um torneio no formato todos-contra-todos com dezesseis participantes na cidade de Montpellier no ano de 1985. Foram classificados Yusupov, Vaganian, Sokolov e Timman que disputaram uma vaga pelo Sistema eliminatório nas cidades de Tilburg, Minsk, Linares e Riga na final do Torneio no ano seguinte. A outra vaga na final foi preenchida pelo ex-campeão mundial Karpov que havia perdido o título dois anos antes. Karpov venceu o torneio e disputou o título mundial novamente contra Garry Kasparov.

Torneio todos-contra-todos

Sistema eliminatório 

Torneios de Candidatos
Desporto na Espanha em 1986
1986 no xadrez
1986 na Bielorrússia
1986 na Letónia
Desporto nos Países Baixos em 1986
1985 no xadrez
Desporto na França em 1985
Competições de xadrez da Espanha
Competições de xadrez da França
Competições de xadrez da União Soviética